Ретикулоэндотелиальная система (РЭС) — устаревший термин для обозначения тканевых макрофагов (например: микроглия, клетки Купфера в печени, , клетки Лангерганса). Тканевые макрофаги заселяют органы на различных этапах эмбриогенеза (как, например, микроглия или клетки Купфера) или в раннем  (альвеолярные макрофаги). В нормальных условиях тканевые макрофаги поддерживают свою популяцию за счёт пролиферации на месте, а не за счёт прихода новых клеток (моноцитов) из костного мозга.

С 1969 года заменена термином «».

См. также

Литература

Ссылки 
 From the Reticuloendothelial to Mononuclear Phagocyte System - The Unaccounted Years
 A lineage of myeloid cells independent of Myb and hematopoietic stem cells. 2012
 Fate mapping reveals origins and dynamics of monocytes and tissue macrophages under homeostasis. 2013* * Tissue-resident macrophages self-maintain locally throughout adult life with minimal contribution from circulating monocytes. 2013

Гистология
Иммунология
Анатомия